Avlona ist:

 ein alter Name der Hafenstadt Vlora
 ein Ort in Attika (Landschaft), zugleich ein Vorort von Athen, siehe Avlona (Attika)
 ein Dorf auf der Insel Karpathos, siehe Avlona (Karpathos)
 eine Gemeindebezirk der Gemeinde Trifylia in Messenien